American Dream — перший міні-альбом американського металкор-гурту Woe, Is Me, випущений 20 серпня 2013 лейблом Rise Records.

Список композицій

Джерела 
American Dream 

Альбоми Woe, Is Me
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми